Католицизм в Кот-д’Ивуаре. Католическая церковь в Кот-д'Ивуаре является частью всемирной Католической церкви. Численность католиков в стране составляет около 2,8 миллиона человек (15 % от общей численности населения) по данным сайта Catholic Hierarchy; 3,2 миллиона (19 % от общей численности населения) по данным Католической энциклопедии.

История 

Первыми из европейцев на территории современного Кот д’Ивуара появились португальские мореплаватели в конце XV века, позднее эту территорию начали колонизировать французы. Первые попытки вести христианскую миссию среди местного населения относятся к XVII веку, в 1637 году на Берег Слоновой Кости прибыли капуцины, а в 1667 году — доминиканцы. Тем не менее систематическая миссионерская деятельность началась здесь лишь в конце XIX века, после того, как в 1893 году Берег Слоновой Кости был официально провозглашён французской колонией. 28 июня 1896 года была образована апостольская префектура Кот д’Ивуара, а в 1911 году она была повышена в ранге до апостольского викариата. Лидирующая роль в миссионерской деятельности в Кот д’Ивуаре конца XIX — начала XX века принадлежала Лионскому обществу африканских миссий.

В 1955 году были установлены регулярные церковные структуры, архиепархия Абиджана и епархия Буаке. В 1960 году Кот д’Ивуар стал независимым государством, после чего на протяжении почти 40 лет страной управляла Демократическая партия Кот д'Ивуара, большинство руководящих членов которой были католиками. В 1972 году Святой Престол и Кот д’Ивуар установили дипломатические отношения, в Абиджане была открыта нунциатура. С 1975 года епископами Кот д’Ивуара становились исключительно его уроженцы.

Папа Иоанн Павел II посещал Кот д’Ивуар трижды, в 1980, 1985 и 1990 годах. Все три визита были приурочены к важным моментам в области храмостроительства: в 1980 году был заложен новый кафедральный собор архиепархии Абиджана, собор Святого Павла, в 1985 году Иоанн Павел II освятил построенный собор, а в 1990 году папа освятил Базилику Нотр-Дам-де-ла-Пэ в Ямусукро, ставшую самым большим храмом мира.

После военного переворота 1999 года страна вступила в полосу в длительную полосу нестабильности, продолжающуюся до сих пор и отмеченную рядом военных конфликтов между центральным правительством на юге и повстанцами на севере.

Современное состояние 

Кот д’Ивуар отличается весьма пёстрым религиозным составом и расколот на преимущественно мусульманский север и преимущественно христианский юг. Мусульмане составляют 38,6 % населения, католики — 19,4, последователи африканских традиционных религий насчитывают 11,9 %, протестанты составляют 6,6 % населения. Весьма значителен по африканским меркам процент людей, не исповедующих никакой религии — 16,7 %.

Подавляющее большинство католиков Кот д’Ивуара живёт в южных и центральных регионах страны. Структуры Католической церкви в стране состоят из 4 архиепархий-митрополий (архиепархия Абиджана, архиепархия Буаке, архиепархия Ганьоа и архиепархия Корого), которым подчинены 11 епархий.

В Кот д’Ивуаре служат 889 священников в 287 приходах. Епископы страны объединены в национальную Конференцию католических епископов, основанную в 1970 году.

За историю независимого Кот д’Ивуара было назначено три кардинала из этой страны. Первым кардиналом Кот д’Ивуара стал Бернар Яго (1983—1997), кроме него кардинальские регалии получили также Бернар Агре (2001—2014) и Жан-Пьер Кутва (с 2014 года).

Примечания

Литература 
 «Кот-д’Ивуар» //Католическая энциклопедия. Т.2. М.:2005. Ст. 1325—1327

Ссылки 
 Информация на сайте catholic-hierarchy.org
 Информация на сайте gcatholic.org